Запа́с:
 Запас — часть полотнища флага, знамени, штандарта и прапора, обёрнутая вокруг древка и предназначенная для крепления к последнему;
 Запас — предметы (вещи), находящиеся на хранении в целях дальнейшего использования;
 Неприкосновенный запас (НЗ) — предметы (вещи), находящиеся на хранении в целях дальнейшего их использования в чрезвычайных ситуациях;
 Запасы в бухгалтерском учёте.
 Запас — совокупность военнообязанных, проходящих службу в запасе вооружённых сил.
 Офицер запаса.

См. также 
 Ранцевый запас продовольствия
 Запасная часть
 Запасная армия
 Запасные войска